Taschino steht für:

 russische Transkription des ukrainischen Dorfes Taschyne
 bis 1951 der Name der russischen Stadt Perwomaisk